Scorțeni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Scorțeni (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Scorțeni (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova

 in der Republik Moldau:
 Scorțeni (Telenești), Gemeinde im Rajon Telenești